Глищинский (польск. Gliszczyński) — польская фамилия.

 Глищинский, Антон (1766—1835) — польский политик, экономист и переводчик.
 Глищинский, Михаил (1814—1874) — польский педагог и переводчик.

См. также 
 Глищинские

Примечания